Miejscowości w Polsce:
 Niemyje-Jarnąty
 Niemyje-Ząbki